S.O.S. Croco! ist eine französische Zeichentrickserie, die zwischen 1997 und 2000 produziert wurde.

Handlung 
Die drei Krokodile Johnny, Laffy und Barry betreiben eine Autowerkstatt, irgendwo abgelegen in der Wüste. Doch ihr Dasein als Mechaniker ist nur Fassade, in Wirklichkeit sind die drei Geheimagenten und benutzen die Werkstatt als Hauptquartier. Sie arbeiten für die Geheimdienstorganisation STAR und treten unter dem Geheimcode S.O.S. Croco auf. Um die Welt vor dem Bösen zu schützen, müssen sie an mehrere Orte der Erde reisen und gegen Bösewichte kämpfen. Dabei erleben sie viele Abenteuer und sorgen am Ende immer für Gerechtigkeit.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wurde zwischen 1997 und 2000 von AB Productions in Frankreich produziert. Dabei entstanden 65 Folgen.

Erstmals wurde die Serie am 6. April 1998 auf TF1 ausgestrahlt. Die deutsche Erstausstrahlung fand am 27. März 1998 auf RTL II statt. Weitere Ausstrahlungen im deutschsprachigen Raum erfolgten auf ORF eins und SF 2. Zudem erschien die Serie als DVD.

Episodenliste

Weblinks 
 
 
 S.O.S. Croco! auf Zeichentrickserien.de

Zeichentrickserie
Fernsehserie (Frankreich)
Fernsehserie der 2000er Jahre
Fernsehserie der 1990er Jahre